Колоринес има више значења:

 Колоринес (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Колоринес (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колоринес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колоринес (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колоринес (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колоринес (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику